Kalogeropoulos ist der Familienname folgender Personen:

 Charalambos Kalogeropoulos (* 1983), griechischer Fußballschiedsrichter
 Konstantinos Kalogeropoulos (* 1982), Dirigent, Pianist und Musikproduzent
 Nikolaos Kalogeropoulos (1851–1927), griechischer Politiker
 Maria Kalogeropoulou (1923–1977), griechisch-amerikanische Sängerin, siehe Maria Callas